

Política e sociedade 
Forças armadas
Guerra
Indústria bélica
Segurança nacional
Segurança internacional

Outros usos 
Zagueiro — ou defesa central; jogador que ocupa a posição entre a linha média e o gol ou baliza
Agrotóxico — ou defensivo agrícola
Abertura (xadrez)

Ataque militar